Аэропорт Национального парка Маккинли (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 3,7 километрах от города Парк Маккинли (Аляска), США.



Операционная деятельность 
Аэропорт Национального парка Маккинли расположен на высоте 524 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 16/34 размерами 914 x 21 метров с гравийным покрытием.

За период с 31 декабря 2004 по 31 декабря 2005 года Аэропорт Национального парка Маккинли обработал 3200 операций по взлётам и посадкам самолётов (в среднем 266 операций в месяц), из них 69 % пришлось на авиацию общего назначения и 31 % — на рейсы аэротакси. В данном периоде в аэропорту базировалось 7 воздушных судов, из которых 57 % — однодвигательные самолёты, 29 % — многодвигательные и 14 % — вертолёты.

Примечания

Ссылки 
 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски